Le nom John Fogarty est porté par les personnes suivantes :
 John Fogarty (1848-1904), homme politique australien ;
 John Fogarty (1864-1918), joueur de baseball américain ;
 John Fogarty (1927-2007), joueur de rugby à XV international australien ;
 John Fogarty (1952-), missionnaire, Supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit depuis 2012 ;
 John Fogarty (1977-), joueur de rugby à XV international irlandais

Voir aussi 
 Jon Fogarty (1975-), pilote automobile américain
 John Fogerty (1945-), compositeur, guitariste et chanteur américain